Kowalczyk (feminine Form: Kowalczyk, Plural: Kowalczyk) ist ein polnischer Familienname. Er nimmt Rang 4 unter den am häufigsten verbreiteten Familiennamen in Polen ein. Der Name ist abgeleitet vom Wort kowal (Schmied). Die polnischen Familiennamen mit den ersten beiden Silben Kowal- entsprechen dem deutschen Schmidt, Schmitt, Schmitz.

Namensträger 

 Anton Kowalczyk (1866–1947), Missionar; Oblate der Makellosen Jungsfrau Maria
 August Kowalczyk (1921–2012), polnischer Schauspieler
 Bogdan Kowalczyk (* 1946), polnischer Handballspieler und -trainer
 Hanni Kowalczyk (1924–2004), deutsche Grafikerin, Typografin und Autorin
 Henryk Kowalczyk (* 1956), polnischer Politiker
 Ignace Kowalczyk (1913–1996), französischer Fußballspieler

 Jan Kowalczyk (1941–2020), polnischer Springreiter
 Jarosław Kowalczyk (* 1989), polnischer Radrennfahrer
 Józef Kowalczyk (* 1938), vatikanischer Diplomat, Primas von Polen
 Julia Kowalczyk (* 1997), polnische Judoka
 Justyna Kowalczyk (* 1983), polnische Skilangläuferin
 Małgorzata Kowalczyk (* 1974), polnische Historikerin
 Marcin Kowalczyk (* 1985), polnischer Fußballspieler
 Mateusz Kowalczyk (* 1987), polnischer Tennisspieler

 Wojciech Kowalczyk (* 1972), polnischer Fußballspieler

Sonstiges 
 Mount Kowalczyk, Berg im Viktorialand, Antarktika
 Sugar Kowalczyk, fiktiver Charakter im Film Manche mögen's heiß, dargestellt von Marilyn Monroe

Einzelnachweise

Siehe auch 
 Kowalski
 Kowalewski

Polnischer Personenname
Familienname